Rodulfo Figueroa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rodulfo Figueroa, Chiapas, La Trinitaria, 
 Rodulfo Figueroa, Oaxaca, San Miguel Chimalapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar